Veauville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Veauville-lès-Baons, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Veauville-lès-Quelles, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,